Allen Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Allen Branch (Antoine River), Fluss im Pike County in Arkansas 
 Allen Branch (Coon Creek), Fluss im Polk County in Arkansas 
 Allen Branch (Carlyle Reservoir), Fluss im Clinton County in Illinois 
 Allen Branch (Holson Creek), Fluss in Oklahoma 
 Allen Branch (Beaver Creek), Fluss im Knox County in Tennessee 
 Allen Branch (Little Indian Creek), Fluss im McNairy County in Tennessee 
 Allen Branch (Boggy Slough), Fluss im Nacogdoches County in Texas 
 Allen Branch (North Fork San Gabriel River), Fluss im Burnet County in Texas 
 Allen Patton Branch, Fluss in Kentucky
 Allen Spring Branch, Fluss in Alabama
 Allen Wireman Branch, Fluss in Kentucky

 Bob Allen Branch, Fluss in North Carolina
 Doc Allen Branch, Fluss in Kentucky
 General Allen Branch, Fluss in Kentucky
 George Allen Branch, Fluss in West Virginia
 Jule Allen Branch, Fluss in North Carolina
 Lower Allen Branch, Fluss in Kentucky
 Middle Allen Branch, Fluss in Kentucky
 Pres Allen Branch, Fluss in Arkansas
 Sallie Allen Branch, Fluss in Kentucky
 Upper Allen Branch, Fluss in Kentucky

Siehe auch:
 Allan Branch
 Allens Branch